Miejscowości w USA:
 Fairbanks – miasto w stanie Alaska, w okręgu Fairbanks North Star
 Fairbanks – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano

Gminy w USA:
 Fairbanks (ang. Fairbanks Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Sullivan
 Fairbanks (ang. Fairbanks Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Delta
 Fairbanks (ang. Fairbanks Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Fairbanks (ang. Fairbanks Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville
 Fairbanks (ang. Fairbanks Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano